

Anno 
 1888 – (MDCCCLXXXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1888 a.C.

Matematica 
 1888 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1888 Zu Chong-Zhi – asteroide della fascia principale del sistema solare